

Cinema 
 Jane Eyre – film del 1910 diretto da Theodore Marston
 Jane Eyre – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Hall Crane
 Jane Eyre – film del 1914 diretto da Martin Faust
Jane Eyre – cortometraggio del 1915 diretto da Travers Vale
 Jane Eyre – film del 1921 diretto da Hugo Ballin
 Jane Eyre - L'angelo dell'amore (Jane Eyre) – film del 1934 diretto da William Christy Cabanne
 La porta proibita (Jane Eyre) – film del 1943 diretto da Robert Stevenson
 Jane Eyre – film del 1996 diretto da Franco Zeffirelli
 Jane Eyre – film del 2011 diretto da Cary Fukunaga

Letteratura 
 Jane Eyre – romanzo di Charlotte Brontë del 1847

Teatro 
 Jane Eyre – musical statunitense del 1995 con musiche di Paul Gordon
 Jane Eyre – opera del 1997 di John Joubert su libretto di Kenneth Birkin
 Jane Eyre – opera del 2000 di Michael Berkeley su libretto di David Malouf
 Jane Eyre – opera del 2016 di Louis Karchin

Televisione 
 Jane Eyre – mini serie Tv britannica del 1956
 Jane Eyre – sceneggiato televisivo del 1957
 Jane Eyre nel castello dei Rochester (Jane Eyre) – film per la televisione del 1970 diretto da Delbert Mann
 Jane Eyre – miniserie televisiva del 1973
 Jane Eyre – miniserie televisiva del 1983
 Jane Eyre – film per la televisione del 1997 diretto da Robert Young
 Jane Eyre – miniserie televisiva del 2006

Radio 
 Jane Eyre – dramma radiofonico per il Screen Guild Theatre Radio Show, interpretato da Bette Davis e Brian Aherne (1941)